Səfikürd – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Səfikürd – centro abitato del distretto di Göygöl, in Azerbaigian